Джованни Баттиста Годиерна (; 1597—1660) — итальянский астроном. Родился 13 апреля 1597 в Рагузе, на Сицилии.

Будучи священником, Годиерна практиковался в астрономии, философии, физике, ботанике и других науках. Одна из самых интересных его работ — (1654). Эта работа была забыта вплоть до 1985. Годиерна полагал, что между кометами и туманностями есть огромная разница: так как кометы перемещаются и изменяются, он считал их более близкими к Земле, тогда как туманности должны состоять из звёзд, и об этом его «Lux Primogenita». В первой части он следует идеям Галилея о кометах. Во второй, наиболее интересной части, он описывает 40 туманностей, которые он наблюдал, с подробными таблицами и зарисовками. Годиерна классифицирует эти туманности по их разрешимости на звёзды на Luminosae (звёздные скопления, видимые невооружённым глазом), Nebulae (кажущиеся туманностями для глаза, но разрешённые его телескопом) и Occultae (не разрешённые его телескопом). Около 25 из них могут быть идентифицированы как реальные объекты, большинство как рассеянные скопления, другие — или астеризмы, или недостаточно точно описаны для идентификации.

Каталог Годиерны включает в себя независимые открытия Туманности Андромеды (М31) и Туманности Ориона (М42), а также как минимум 9, а может быть, даже 14 или 16 его оригинальных открытий: М6, М36, М37, М38, М41, М47, NGC 2362, NGC 6231, NGC 6530, скопление Альфа Персея, возможно, М33, М34, NGC 752 и NGC 2451. Также в его работе есть самая ранняя из сохранившихся зарисовок Туманности Ориона, включая 3 из звёзд Трапеции.

В честь Годиерны назван астероид 21047, открытый в 1990-м году

Ссылки 
 Биография
 Giovanni Battista Hodierna (April 13, 1597 — April 6, 1660)
 Hodierna’s Deep Sky Observations
 Westfall R. S. (Hodierna), Gioanbatista (Giovan or Giovanni Battista):

Примечания

Литература 
 Fodera-Serio G., Indorato L., Nastasi P. Hodierna’s Observations of Nebulae and his Cosmology. Journal for the History of Astronomy, Vol. XVI, p. 1-36 (1985).

Астрономы Италии
Астрономы по алфавиту
Астрономы XVII века
Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1597 году
Умершие в 1660 году